Legendre ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien-Marie Legendre (1752–1833), französischer Mathematiker
 Antoine Legendre (1590–1665), französischer Geistlicher und Botaniker
 Loïc Legendre (* 1985), französischer Schauspieler
 Louis Legendre (1752–1797), französischer Revolutionär
 Peter Legendre (1866–1924), deutscher Politiker (Zentrum)
 Pierre Legendre (1930–2023), französischer Rechtshistoriker und Psychoanalytiker
 Richard Legendre (* 1953), kanadischer Tennisspieler
 Robert LeGendre (1898–1931), US-amerikanischer Leichtathlet

Legendre steht für:
 Legendre (Mondkrater), benannt nach Adrien-Marie Legendre
 Legendre-Filter (Optimum-L-Filter), kontinuierliche Frequenzfilter 
 Legendre-Polynom, zonale Kugelfunktionen 
 Legendre-Symbol in der Zahlentheorie
 Legendre-Transformation, Berührungstransformation
 Legendresche Chi-Funktion, spezielle Funktion
 Legendresche Vermutung, zahlentheoretische Vermutung
 Zugeordnete Legendrepolynome

Siehe auch:
 Gendre